Falaise poate însemna:

 Falaise, Calvados, comunǎ în departamentul Calvados
 Falaise, Ardennes, comunǎ în departamentul Ardennes

Dezambiguizare